O A22 é o modelo da Arrows da temporada de  da F1. Condutores: Jos Verstappen e Enrique Bernoldi.

Resultados 
(legenda) 

Carros de Fórmula 1 da Arrows